Юклид () — может означать:

 Юклид — город в штате Огайо.
 Юклид — тауншип в штате Миннесота.
  — некорпоративное сообщество в округе Полк, штат Миннесота, США.

См. также 
  (значения)